CrkL (, "Crk-подобный") - белок, содержащий домен SH2 и два домена SH3 (src-гомологичные домены). Участвует в нескольких сигнальных путях. Активирует сигнальные пути RAS- и JUN-киназ, трансформирует фибробласты через RAS-зависимый механизм. Является субстратом тирозинкиназы BCR-ABL, играет роль в трансформации фибробластов с их участием. Отмечен также онкогенный потенциал CrkL. 

Совместно с Crk участвует в сигнальном каскаде рилина.

Примечания

См. также
Crk

Белки
Онкогены